Кончіта Мартінес була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Дженніфер Капріаті.

Амелі Моресмо виграла титул, перемігши у фіналі Капріаті з рахунком 6–4, 2–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Вінус Вільямс (3-тє коло)
  Дженніфер Капріаті (фінал)
  Амелі Моресмо (переможниця)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Наталі Тозья (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Кім Клейстерс (1-ше коло)
 n/a
  Чанда Рубін (1-ше коло)
  Жустін Енен (півфінал)
  Сандрін Тестю (3-тє коло)
  Магі Серна (2-ге коло)
  Барбара Шетт (2-ге коло)
  Меган Шонессі (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Eurocard Ladies German Open 2001 Draw 

2001
Тур WTA 2001